Вишне́ва вулиця — назва вулиць у багатьох населених пунктах України та інших країн.

Вишнева вулиця — вулиця в Андрушівці Житомирської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Бердичеві Житомирської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Броварах Київської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Горловці Донецької області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Гуляйполі Запорізької області.
 У Дніпрі:
 Вишнева вулиця — вулиця в Амур-Нижньодніпровському районі.
 Вишнева вулиця — вулиця в Індустріальному районі.
 Вишнева вулиця — вулиця в Новокодацькому районі.
 Вишнева вулиця — вулиця в місті Дрогобич.
 Вишнева вулиця — вулиця в місті Євпаторії, Крим.
 Вишнева вулиця — вулиця в Єнакієвому Донецької області.
 У Запоріжжі:
 Вишнева вулиця — вулиця в Олександрівському районі.
 Вишнева вулиця — вулиця в Дніпровському районі.
 Вишнева вулиця — вулиця в Змієві Харківської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в місті Золотоноші Черкаської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в місті Золочеві Львівської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Івано-Франківську.
 Вишнева вулиця — вулиця в Ізюмі Харківської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Кам'янському Дніпропетровської області.
 У Києві:
 Вишнева вулиця — вулиця в Дарницькому районі (с-ще Бортничі);
 Вишнева вулиця — вулиця в Оболонському районі (СТ «Зелений бір»);
 Вишнева вулиця — вулиця у Святошинському районі (сади на Нивках);
 Вишнева вулиця — вулиця в Солом'янському районі (с. Жуляни).
 Вишнева вулиця — вулиця в Коломиї Івано-Франківської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Коростені Житомирської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Кривому Розі Дніпропетровської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Лисичанську Луганської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Лубнах Полтавської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Луганську.
 Вишнева вулиця — вулиця в Луцьку.
 Вишнева вулиця — вулиця у Львові.
 У Миколаїв:
 Вишнева вулиця — вулиця в Центральному районі, ву місцевості Варварівка;
 Вишнева вулиця — вулиця в Центральному районі, у місцевості Матвіївка;
 Вишнева вулиця — вулиця в Центральному районі, у місцевості Соляні.
 Вишнева вулиця — вулиця в Миргороді Полтавської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Надвірній Івано-Франківської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Новоград-Волинському Житомирської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Новомосковську Дніпропетровської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Одесі.
Вишнева вулиця — вулиця в Переяславі Київської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Рівному.
 Вишнева вулиця — вулиця в Севастополі, Крим.
 Вишнева вулиця — вулиця в Смілі Черкаської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Стрию Львівської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Тернополі.
 Вишнева вулиця — вулиця у Фастові Київської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Харкові.
 Вишнева вулиця — вулиця в Хмельницькому.
 Вишнева вулиця — вулиця в Хоролі Полтавської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Хусті Закарпатської області.
 Вишнева вулиця — вулиця в Черкасах.
 Вишнева вулиця — вулиця в Чернівцях.

Вишнева вулиця — вулиця в Єкатеринбурзі.
 Вишнева вулиця — вулиця в Москві.
 Вишнева вулиця — вулиця в Рязані.
 Вишнева вулиця — вулиця в Саратові.

Вулиці